Asa puede referirse a:

 en alfarería, las asas son elementos de suspensión y aprehensión, es decir: las partes de la pieza, por lo general curvas, que facilitan su manejo; denominación extensiva a todo tipo de recipientes (como los cubos, calderos, barreños, tinas, etc.); 
 en cerrajería, arco del candado sujeto por un lado a la caja de este, y por el otro con una ranura para recibir el pestillo de la cerradura;
 en biología, asa es otro nombre para la oreja o pabellón auricular del oído externo, también puede hacer referencia al asa de Henle del riñón;
 en microbiología asa es un instrumento usado en el laboratorio;
 en anatomía, nombre dado por analogía a varias partes del cuerpo, que tienen figura curva, como asa del intestino, etc.
 en artillería: asa para manejar las antiguas piezas;
 el nombre común de la planta Acer opalus.

Asa es un nombre:
 en la mitología de los kamba keniatas, Asa es la deidad suprema;
 en la Biblia, Asa de Judá, rey de Judá (909-886 a. C.)
Aṣa, cantante nacida en París y de origen nigeriano;
Asa, despoblado español situado en Lanciego, Álava, País Vasco.
Río Asa, de la cuenca del Terek, en el sur de Rusia.

ASA, como siglas, puede referirse a:
 Acrilonitrilo estireno acrilato, termoplástico utilizado en la impresión 3D.
 ASA, sigla de América del Sur-África, fondo de cooperación.
 ASA, una escala de sensibilidad fotográfica.
 Agremiação Sportiva Arapiraquense, equipo de fútbol brasileño.
 Acción Sindical Argentina.
 Atlantic Southeast Airlines, aerolínea.
 la abreviación común del organismo paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares de México.
 Asa, localidad del estado de Kentucky, Estados Unidos.
 ASA-Aeroportos e Segurança Aérea, operador de aeropuertos de Cabo Verde.
 Adaptive Server Anywhere''',  estructura de administración RDBMS de alto rendimiento, un sistema de adaptación automática de aplicaciones a las características del usuario.
 en farmacología, 5-ASA, un antiinflamatorio intestinal.

Referencias

Enlaces externos